Alicia Borrás (1945) – ex modella spagnola, eletta Miss Spagna nel 1965
 Freddy Borrás (1924-1999) – cestista e allenatore di pallacanestro portoricano naturalizzato spagnolo
 Josep Ester i Borras, noto col nome di battaglia "Minga" (1913-1980) – anarchico spagnolo
 Omar Borrás (1929-2022) – allenatore di calcio uruguaiano